Poniżej znajduje się lista graczy, którzy wygrali więcej niż jedną bransoletkę World Series of Poker.

Jeżeli rok jest pogrubiony, oznacza to bransoletkę wygraną w turnieju głównym WSOP lub WSOPE. Dodana litera [E] obok roku oznacza bransoletkę World Series of Poker Europe. Pogrubione imię i nazwisko mają pokerzystki natomiast zacieniowany wiersz oznacza nieżyjącego gracza.

Pierwszą osobą, która wygrała dwie bransoletki podczas tego samego WSOP był Johnny Moss, podczas WSOP 1971.

Pierwszą osobą, która wygrała trzy bransoletki podczas tego samego WSOP był Walter "Puggy" Pearson, podczas WSOP 1973. tej sztuki obok niego dokonało tylko czterech innych graczy.